Przyjaźń kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Vidiškės, ort,

Polen 

 Przyjaźń (ort i Polen), Pommerns vojvodskap, Powiat kartuski, 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar